Die Virginia Slims of Washington 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 6. bis 13. Januar 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Washington, D.C.